

Persone

Chiquito, ballerino di danze caraibiche
Chiquito, attore, regista e poeta filippino